

Toponymes 

 Pfäffikon, commune suisse de canton de Zurich
 District de Pfäffikon, district suisse du canton de Zurich
 Pfäffikon, village suisse du canton de Schwytz

Hydronyme 
 le lac de Pfäffikon, appelé en allemand  est un lac du canton de Zurich, en Suisse.

Voir aussi 
 Pfeffikon, commune suisse du canton de Lucerne

Homonymie de toponyme